Royal Charles steht für:

 Royal Charles, späterer Name der Naseby (Schiff), englisches 80-Kanonen-Kriegsschiff
 Royal Charles (1673), englisches 100-Kanonen-Linienschiff